Vito De Palma (1958), giornalista italiano naturalizzato argentino
Vito De Palma (1966), politico italiano